Maré, comune della Nuova Caledonia.
 Maré, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Maré, gruppo musicale pop brasiliano.